Нижче наведено список населених пунктів Русенської області, Болгарія.

Примітки 

Русенська область